Рабочая тормозная система транспортного средства
 Пневматический тормоз (железнодорожный)
 Воздушный тормоз Вестингауза